Boahen ist der Nachname folgender Personen:

 Albert Adu Boahen (1932–2006), bekannter ghanaischer Historiker und liberaler Politiker
 Nana Obiri Boahen (* 1960), Staatsminister des Inneren in Ghana
 Joseph Boahen Aidoo, ghanaischer Politiker